Серге́й Фёдорович Анто́нов:
 Антонов, Сергей Фёдорович (1911—1987) — советский государственный деятель, министр промышленности мясных и молочных продуктов СССР; Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Афганистане.
 Антонов, Сергей Фёдорович (1917—1982) — советский писатель-фантаст.